Van Cleve, Van Kleve, Van Cleef, Van Kleef, Van Cleven et Van Cleves sont des variantes d'un nom de famille européen rendu célèbre par la firme Van Cleef & Arpels.

Ce patronyme indique une origine, à savoir que ceux qui portent ce nom de famille ont eu des ancêtres originaires de la ville de Clèves (en allemand : Kleve, en néerlandais : Kleef), ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, proche de la frontière néerlandaise. Ce nom de famille appartient au domaine linguistique du néerlandais, ce qui explique que c'est la forme néerlandaise de la ville, et non la forme allemande, qu'on rencontre dans le nom de famille. Il existe aussi des familles Von Klève, Van Cleeff, et Van Cleff.

Van Cleef

Origine du patronyme Van Cleef 
Une légende amalgame ce nom à celui de la famille des princes de Clèves (en néerlandais, van Kleef), en traduisant littéralement van Cleef par « de Clèves ». Mais la particule van n'est pas forcément nobiliaire. Il s'agit d'une préposition courante : par exemple Van Rijn signifie du Rhin. Van Cleve, Van Cleef ou Van Kleef signifie donc également « venant de Clèves », cette ville de Rhénanie-Westphalie à la frontière néerlandaise qui au  avait donné son nom à une vaste région, le duché de Clèves dont une partie, l'ancien duché de Gueldre, se trouve aujourd'hui aux Pays-Bas. On connaît ainsi le peintre Joos van Cleve dont le fils, Cornelis van Cleve était surnommé Sotte Cleef.

Les familles Van Cleef ou Van Kleef originaire de la ville de Zwartsluis – province de l'Overijssel – sont d'origine juive et peuvent avoir choisi ou reçu ce surnom en raison de leur origine géographique. Les régions de l'Overijssel et de Gueldre sont voisines et séparées par l'IJssel. On trouve également mention de Van Cleef dans les archives du Brabant voisin dès 1496.

L'orthographe du nom se fige en Europe autour des années 1875, en France en 1870 par la création du livret de famille. C'est à partir de cette date que se différencient les Cleef et les Kleef.

Dissémination du patronyme Van Cleef à partir du  
Beaucoup d'archives municipales ont été détruites aux Pays-Bas durant les conflits et les recherches généalogiques sont complexes. Au cours des guerres du  (Louis XIV), de nombreux Hollandais (fuyant l'envahisseur et l'eau qui allait recouvrir leurs provinces) émigrent en Angleterre, en Allemagne ou en Amérique.

En généalogie, dans les familles juives, les chercheurs doivent tenir compte de fortes présomptions de fratrie quand les prénoms hébraïques sont similaires et que les personnes viennent du même village. Dans le cas des Van Cleef, ils ne connaissent pas de van Cleef ayant résidé dans la ville de Clèves. Les premiers actes les font demeurer à Zwolle et Hasselt (Pays-Bas).

Éléments d'histoire sur les noms de famille des familles juives européennes 
C'est entre la fin du  et du  que s'est peu à peu installée en Europe la coutume du nom venant s'ajouter au prénom. C'est sans doute la constitution d'une forme d'administration politique qui oblige à cette précision. Pour administrer une population, lever les impôts, organiser une armée, il faut pouvoir identifier les individus de manière personnelle et non plus relationnelle. Cependant il n'existait pas d'obligation pour un individu de porter le même nom de famille que son père, mais seulement un nom qui le distingue de ses homonymes. De plus il ne s'agissait pas d'une véritable contrainte. En France, par exemple, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 fait obligation aux prêtres de tenir les registres paroissiaux pour les catholiques, mais rien n'est spécifié pour les juifs ni plus tard pour les protestants.
 
Aux Pays-Bas, c'est au  que se forme un nouveau système d'identification des individus par un nom unique de famille. Et ce nom devient une manière commode d'identifier la famille par son « chef ».

Au moment du partage de la Pologne en 1772, la Galicie est rattachée à l'Autriche. Joseph II décide alors de faire obligation aux familles juives de se doter d'un nom de famille. Un premier décret en 1787 concerne la Galicie. Entre 1790 et 1834, suivront d'autres décrets introduisant cette obligation dans les États de Bade, de Hesse, de Westphalie, de Prusse, de Bavière et de Saxe. La Suisse adoptera la même mesure en 1863. Les personnes qui refuseraient de se plier à la loi se voient affublées de noms ridicules ou inventés de toutes pièces. Jadis, avant l'imposition d'un nom de famille, traditionnellement, dans les familles juives européennes, la personne recevait un nom spécifique suivi par le patronyme et (de façon facultative) par un surnom. Elias Jacob, par exemple, veut dire Elias fils de Jacob; Jacob Abraham, Jacob fils d'Abraham.

À la fin de la Révolution française, la loi du 6 fructidor an II consacre le principe d'immutabilité du nom de famille et c'est Napoléon qui impose le port d'un nom à chaque individu dans les territoires occupés. À partir de 1808 toutes les familles juives doivent choisir un nom en observant les conditions suivantes : 

Il existe cependant des exceptions. Certains avaient choisi leur nom avant le , notamment les hommes qui avaient fait la guerre où voyagé à travers l'Europe. Les prénoms hébraïques étant à cette époque en nombre restreint, les autorités militaires avaient limité la prolifération des homonymes en imposant aux soldats de choisir un nom propre. Aussi le texte de 1808 spécifie que cette règle ne vaut pas pour les « juifs de nos États ou les juifs étrangers [..] lorsqu'ils auront des noms et prénoms communs » et ce même si ceux-ci proviennent des villes qu'ils ont habitées. Il est courant de retrouver des familles juives néerlandaises portant des noms qui indiquent leur origine géographique.

Les Van Cleef d'Overijssel 
Les familles Van Cleef (descendant de Salomon Abrahams Van Cleef, b.1690) sont rares en Europe. L'unique famille restante représente une quinzaine de membres aux Pays-Bas et à Paris (France). Pour information, plus de 150 descendants de Salomon Abrahams Van Cleef résident en Israël, mais aucun ne porte le nom de Van Cleef.

Les Van Cleef américains 
Dans le cas des Van Cleef américains, ils sont tous descendants de Jacob dit Jan dit John Van Cleef, décédé en 1698 à Long Island, notamment l'acteur Lee Van Cleef.

Jacob, plus tard appelé Jan, (puis aussi appelé John) utilisa pour ses enfants des noms hébraïques. Mais avec les générations et les mariages chrétiens, les souvenirs et la tradition des prénoms hébraïques se sont estompés. Seul le nom Van Cleef est resté.

Afin de distinguer entre elles les familles Van Cleef actuelles, il suffit pour les réunir de rechercher les prénoms des chefs de familles et leurs villes d'origines aux s. Mais compte tenu des nombreuses destructions d'archives, les généalogies ne peuvent être authentifiées.

Les joailliers 
Le patronyme Van Cleef est surtout connu du grand public à travers la firme de joaillier Van Cleef & Arpels. Alfred Van Cleef – fils de Salomon van Cleef, marchand de draps à Paris (75019) et de Mélanie Meyer – est le fondateur de Alfred van Cleef & Salomon Arpels sarl en 1896 à Paris. Il est le petit-fils de Isaac Jacob Van Cleef né en 1796 aux Pays-Bas, lui-même fils de Jacob Van Cleef né en 1756 à Amsterdam.

Patronyme van Cleef 
 Alfred Van Cleef, joaillier (c.1938)
 Alfred II van Cleef, écrivain et journaliste néerlandais 
 Cornelis van Cleef dit Sotte Cleef, peintre anversois (1520-c.1569)
 Esther Arpels - Van Cleef (1877-1960)  , épouse du joaillier Alfred Van Cleef
 Frank Louis Van Cleef, professeur de grec et de sanscrit (1863 - 1942),
 Frédérika J. Van Cleef, dite Frédérique Declève, poète néerlandais résidant à Paris (b.1925)
 Guillaume Van Cleef, avocat néerlandais demeurant à Utrecht en 1540
 Jabez L. Van Cleef, poète musicien et écrivain américain
 Jean van Cléef (patronyme avec accent sur le premier e de Cléef), peintre flamand né en 1646
 Jean-François van Cleef, médecin - Paris - France(b.1955) 
 June Van Cleef, photographe américaine (b.1941)
 Lee Van Cleef, acteur américain (1925-c.1989)
 Lisa Van Cleef, paysagiste américaine
 Lucy Van Cleef, danseuse américaine
 Olaf Van Cleef, peintre néerlandais (b.1950)

Entreprises van Cleef 
 Van Cleef & Arpels, entreprise de joaillerie française fondée en 1896.
 Gebroeders van Cleef  (Van Cleef frères), imprimerie néerlandaise à La Haye et Amsterdam. Libraires de la Cour et de la Bibliothèque royale (1739 à 1967) spécialisée dans les ouvrages militaires.
 Grand Hotel Van Cleef, Neuer Kamp 32, 20357 Hambourg, Allemagne

Rues Van Cleef 
 Van Cleefstraat, Venlo -Limbourg Pays-Bas.
 Van Cleef Road, Deland, FL, 32720 - USA
 Van Cleef Road,  Somerset, NJ 08873, USA
 Van Cleef Road, West Milford, Passaic, NJ 07480, USA
 Van Cleef Street, Las Vegas, NV 89148 - USA.
 Van Cleef Street, Jersey City, Hudson, NJ 07305 - USA.
 Van Cleef Street, Corona, Queens, NY 11368 - USA.
 Van Cleef Street, Seneca Falls, Seneca, NY 13148 - USA.

Van Kleef

Patronyme van Kleef 
 Gerben van Kleef, docteur psychiatre néerlandais
 Karl Willem Benjamin Van Kleef, fondateur du Van Kleef Aquarium - Singapour - 
 Lambertus Theodorus van Kleef, 1846 - 1928  Physicien néerlandais
 Rob van Kleef, photographe néerlandais

Rues Van Kleef 
 Kleefstraat, Zwolle -Overĳssel- Pays-Bas.
 Kleefstraat,Bergen-Overĳssel Pays-Bas.
 Van Kleefstraat,6851lj HUISSEN -Gueldre- Pays-Bas.
 Dokter Van Kleefstraat, Maastricht- Limbourg-Pays-Bas.
 Agnes Van Kleefstraat, 5688AV Oirschot - Pays-Bas.
 Filips Van Kleefstraat,Torhout - 8820 Flandre-Occidentale- Belgique.
 Johan van Kleefstraat, 6584AM  Molenhoek _ Limbourg- Pays-Bas.
 J van Kleefstraat, 6915XT Lobith - Gueldre - Pays-Bas.
 Pastoor van Kleefstraat, Egmond aan Zee - Hollande-Septentrionale-Pays-Bas.

Van Cleve

Avenues Van Cleve 
 Van Cleve Ave, Marinette, Marinette, WI 54143, USA
 Van Cleve Ave, Saint-Louis, St. Louis County, MO 63114, USA
 Van Cleve Ave, Cincinnati, Hamilton, OH 45246, USA
 Van Cleve Ave, Clifton, Passaic, NJ 07011, USA

Patronyme van Clève 
 Horatio Phillips Van Cleve (1809 – 1891) général américain dans l’"Union Army" durant la guerre civile.

De Clèves 
 duché de Clèves

Patronyme 
 Comtes et ducs de Clèves
 La Princesse de Clèves

Voir aussi 
 Van Cleef Lake, Seneca Falls Seneca County, New York, USA.
 Museum van Kleef, La Haye, Pays-Bas
 Café Van Kleef, Oakland (Californie) USA
 Van Kleef Aquarium, River Valley Road, Singapour
 Van Kleef Roses - Aalsmer - Nederland - Importeur & exportateur de roses avec Israel, Éthiopie, Kenya

Peintres Van Cleef, Kleve ou Cleve 

Nom de plusieurs peintres actifs à Anvers et à Gand du  – connus aussi sous le nom de Van Cleef dont les plus réputés sont :
 Cornelis van Cleve dit Sotte Cleef, peintre anversois (1520-c.1569).
 Hendrik III van Cleve 
 Jan Van Cleve et plus connu sous le nom de  Jean van Cléef - avec un accent sur le premier e du patronyme - , peintre flamand (1646 - 1716)
 Guillaume Van Cleef, père de Joos Van Cleef / Clève Il a signé différents tableaux par " Wilhemnus Clivensis Invenit et Fecit "
 Joos van Cleve, peintre flamand
 Martin (Marten) Van Cleve, peintre flamand (1520 - 1570)
 William (L'Ancien) Van Cleve
 William (Le Jeune) Van Cleve

Articles connexes 
 Alfred van Cleef & Salomon Arpels sarl

Références externes 
 Généalogie de la famille Van Cleef
 Descendance de Salomon Abrahams Van Cleef

Bibliographie 
 Eugène Vroonen, Les Noms des personnes dans le monde, Bruxelles, 1967.

Notes et références 

Homonymie de patronyme